Carbonilcianeto m-clorofenil-hidrazona —  nitrila inibidora de fosforilação oxidativa

URSS  —  União Soviética ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sigla em língua russa com alfabeto cirílico: Союз Советских Социалистических Республик

Desambiguações de siglas